Воймозеро:
 Воймозеро — деревня в Онежском районе Архангельской области
 Воймозеро — озеро в Архангельской области, бассейн Онеги